Список самых высоких зданий Вьетнама — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Вьетнама с высотой от 160 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 100 метров.

Хронология самых высоких зданий 
В списке приведены здания - в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими на территории Вьетнама.

См. также 
 Список самых высоких зданий Азии
 Список самых высоких зданий Ханоя

Примечания

Ссылки 
 Vietnam | Buildings | EMPORIS
 Vietnam Skyscraper Diagram - SkyscraperPage.com
 Vietnam - The Skyscraper Center

 
Вьетнам
Вьетнам
Выс